Girdler steht für:
 Girdler (Kentucky), einen US-amerikanischen Ort im Knox County, Kentucky
 Girdler Island, Insel im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis

Personen:
 William Girdler (1947–1978), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent

Siehe auch:
 Girtler